Эдвин Баттерворт Мэйнз (; 1890—1968) — американский , специализировавшийся в систематике ржавчинных грибов-устомицетов.

Биография 
Эдвин Баттерворт Мэйнз родился в 1890 году в небольшом городе  округа Бранч в семье Бенджамина и Мэри-Энн Мэйнз. В 1909 году поступил в Университет штата Мичиган, через два года перешёл в Мичиганский университет в Анн-Арборе. В 1915 году получил степень доктора философии по ботанике. С 1916 по 1930 работал в Университете Пердью. В августе 1917 года Мэйнз женился на Мэри Эстер Элдер. После смерти Кельвина Кауфмана в 1930 году вернулся в Мичиганский университет, в 1931 году был назначен директором гербария университета. В 1942 году Мэйнз был избран президентом Микологического общества США. Ушёл на пенсию в 1960 году. Скончался 23 декабря 1968 года в городе Анн-Арбор после сердечного приступа.

Роды и виды грибов, названные в честь Э. Б. Мэйнза

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Мичиганского университета
Преподаватели Университета Пердью
Преподаватели Мичиганского университета
Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Фитопатологи
Президенты Микологического общества Америки